Saint-Hilaire-du-Bois (Charente-Maritime), een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime
Saint-Hilaire-du-Bois (Gironde), een gemeente in het Franse departement Gironde
Saint-Hilaire-du-Bois (Maine-et-Loire), een plaats in de Franse gemeente Lys-Haut-Layon
Saint-Hilaire-du-Bois (Vendée), een plaats in de Franse gemeente La Caillère-Saint-Hilaire
ook:
Saint-Hilaire-de-Clisson, oude naam van deze gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique